Бухов — фамилия; имеет женскую форму Бухова.
 Бухов, Аркадий Сергеевич (1889—1937) — русский советский писатель, сатирик, фельетонист.
 Бухов, Леонард Семёнович (настоящая фамилия Шнейдер; 1925—2014) — советский звукорежиссёр, переводчик, заслуженный деятель искусств РСФСР.

См. также